Тлендиев
 Нургиса Атабаевич Тлендиев — казахский композитор.
 Нургиса Тлендиев — село в Казахстане.